Wernersreuth ist der Ortsname von

 Wernersreuth (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Wernersreuth (Neusorg), Ortsteil der Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

 Vernéřov (Aš) (deutsch Wernersreuth), Ortsteil der Stadt Aš, Tschechien